Night of the Demons ist der Titel folgender Filme:

 Night of the Demons (1988), US-amerikanischer Film von Kevin Tenney
 Night of the Demons III, Originaltitel von Demon Night, US-amerikanisch-kanadischer Film von Jim Kaufman (1996)
 Night of the Demons (2009), US-amerikanischer Film von Adam Gierasch